Уи́льям Дэ́вид Кин (; родился 11 января 1993 года в Стокпорте, Большой Манчестер), более известный как Уилл Кин — английский и ирландский футболист, нападающий английского клуба «Уиган Атлетик» и сборной Ирландии. Воспитанник футбольной Академии «Манчестер Юнайтед». Его брат, Майкл Кин, также является выпускником Академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера

«Манчестер Юнайтед» 
Дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» 31 декабря 2011 года в матче Премьер-лиги против «Блэкберн Роверс», выйдя на замену Рафаэлю.

В ноябре и декабре 2013 года выступал за клуб «Уиган Атлетик» на правах аренды, сыграв за «латикс» 4 матча.

Сезон 2015/16 начал в аренде в клубе «Престон Норт Энд», однако 31 декабря 2015 года был отозван из аренды.

«Халл Сити» 
В конце августа 2016 года «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже Кина в клуб «Халл Сити» за неназванную сумму.

4 января 2019 года Кин перешёл в «Ипсвич Таун». А уже через восемь дней в матче против «Ротерем Юнайтед» забил первый гол за клуб, принеся победу «Ипсвичу» со счётом 1:0. .

Карьера в сборной 
30 мая 2012 года в матче сборной Англии до 19 лет против сборной Швейцарии получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте ФК «Уиган Атлетик»
 Профиль футболиста  на сайте Футбольной ассоциации Англии

Футболисты Англии
Футболисты Ирландии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»